Лос Тапестес има више значења:

 Лос Тапестес (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тапестес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику